Lindenau fait notamment référence à :

Toponyme

Lindenau, commune de l'arrondissement d'arrondissement de Haute-Forêt-de-Spree-Lusace, Land de Brandebourg ;
 Lindenau, quartier de Leipzig ;

Lindenau, nom allemand du village polonais de Lipowina ;

Plus loin 
 Lindenau, cratère d'impact sur la Lune ;
 (9322) Lindenau, astéroïde ;

Entreprise 
 Lindenau, chantier naval allemand, à Kiel ;

Patronyme 

 Bernhard von Lindenau (1779-1854), astronome, homme politique et avocat allemand.
 Jakob Lindenau (v. 1700-1795), explorateur russe.